Шамкирский говор () — говор азербайджанского языка, входящий в западную группу диалектов, распространён на территории Шамкирского и Товузского районов Азербайджана.

Классификация 

Говоры Шамкирского района по своим фонетическим, морфологическим и лексическим особенностям делятся на несколько зон. Первая зона охватывает селения Делляр, , , Делляр-Джирдахан, , , , Гараджамирли, ,  и другие и называется Деллярской зоной. Во вторую входят , Махмудлу,  и другие. Третья включает сёла Дуярли, Заям, Заям-Джирдахан, Шиштепе, Ирмашлы, , , .

Структура

Морфология 
В Деллярской зоне настоящее время глагола имеет аффиксы -er/-or/-ör и личные аффиксы -am/-əm (первое лицо единственного числа), -ıx/-iẋ/-ux/-üẋ (первое лицо множественного числа), -saŋ/-səŋ (второе лицо единственного числа), -sıŋız/-siŋiz/-suŋuz/-süŋüz (второе лицо множественного числа), -lar/-lər (третье лицо множественного числа), иногда и без этого аффикса, например: açeram, bilerəm duroram, tüşörəm, baxerıx, gederiẋ, pusorux, güdörüẋ, çalersan, piçersəŋ, atersıŋız, əzersiŋiz, doyorsuŋuz, üşüyörsüŋüz, sater, üzör, qoşor, yığellar, içellər, döyöllər, uçollar. Аффиксы настоящего времени Деллярской зоны -er/-or/-ör употребляются в трех вариантах, что связано с сингармонией гласных. Под влиянием устойчивого сингармонизма шамкирских говоров, гласный o в аффиксах глаголов настоящего времени превращается в тот же или близкий знаменатель гласных того же глагола. Таким образом, гласные ü в слове tüş, а в слове aç, e в слове keç, u в слове dur, превращают гласный звук o в аффиксе в свой знаменатель.

Употребление в говорах Шамкира l вместо согласного r в аффиксе третьего лица множественного числа в настоящем времени является результатом регрессивной ассимиляции, например: baxellar, durollar. Известно, что в литературном языке глаголы оканчивающиеся гласным звуком, перед аффиксом настоящего времени принимают согласный звук y: başlayıram, işleyirəm. В Деллярской же зоне шамкирских говоров глаголы с конечными гласными и в форме настоящего времени употребляются иногда без так называемого соединительного y: otdor, işder, gözdör, arıtder. Редуцировались и конечные широкие гласные a, ə в глаголах. Это явление вызвано под влиянием временных аффиксов. В редких случаях между глаголами и временным аффиксом вклинивается согласный y: işdeyir/işdiyer, saxlıyer, qoruyor. Как и в других диалектах и говорах азербайджанского языка перед согласным y широкий гласный a сужается и переходит в узкий ı или y, гласный же ə — в i или ü. Временами согласный y между глаголом с конечным гласным и аффиксом настоящего времени отпадает; гласный аффикса при этом произносится как долгий, присоединяя к себе артикуляционно последний гласный глагола: qatdēram, bətdēram, oddōrsaŋ, çütdõr, saxlēr. Отрицательный аспект настоящего времени образуется путем прибавления согласного между глаголом и аффиксом времени: aşmer, tutmorsaŋ, üyütmör. Однако это характерно не для всех глаголов. В глаголах с конечным открытым гласным в отрицательном аспекте последние гласные не претерпевают фонетических изменений: işdəmirəm, bəzəmirsəŋ, yaramer.

В Сейфалинской зоне, Дуярли и ряде других селений Шамкирского района форма на стоящего времени не отличается от литературного языка, однако глаголы с конечным сонорным, наряду с формой настоящего времени в литературном языке, имеют ещё ассимилятивную форму в первом лице единственного и множественного числа например: -ram/-rəm, -nam/-nəm, -lam/-ləm, -rıx/-riẋ/-ruẋ/-rüẋ, -lıx/-liẋ/-lux/-lüẋ, -nıx/-niẋ/-nux/-nüẋ: yannam, dinnəm, geyinnəm, qırram, gətirrəm, uçurram, allam, billəm, seçilləm, dolannıx, gəzinniẋ, geyinniẋ, qırrıx, gətirriẋ, uçurrux, döşürürüẋ. Различие между этими глаголами с формой неопределенного будущего времени от этих же глаголов заключается лишь в том, что в первом случае ударение падает на последний слог, во втором — на первый.

В Заямской зоне односложные глаголы с конечным сонорным настоящего времени в третьем лице единственного числа образуются в отличие от литературного языка путем удвоения конечного сонорного и аффикса настоящего времени без r: qannı, dinni, donnu, allı, gəlli, dollu, böllü, yarrı, dərri, vurru, görrü. Эта особенность встречается и в селении  Товузского района. Глаголы с конечным гласным образуют настоящее время при помощи элемента r; в них отсутствует соединительный y и конечный открытый гласный произносится как закрытый, например: oxur, başdır, işdir, otdur, gəlir, qaşıram, kürürsən. Эта особенность встречается и в произведениях шаха Исмаила Хатаи и Мирзы Фатали Ахундзаде. В шамкирском говоре также слова, оканчивающиеся на гласную в активной форме существительного, принимают аффикс -yı/-yi: qapıyı, dəriyi, quzuyu, sürüyü, qonşuyu, kişiyi.

Лексика 
В шамкирском говоре употребляются слова, не встречающиеся в других диалектах и говорах, например cağıldamax (бушевать, относиться к рекам), qaroy (слепой), и şırğa (украшение, наряд), а также имеющие идентичное или иное значение в других регионах, например: daldey (укрытое место), aba (мама), bağır (лёгкие), dam (сарай, хлев), axça (чешуя), ağ (середина штанов), məs (обувь из хрома), pazı (свекла), diri (недоваренный), qıvrağ (быстро), ağırramax (почетно встретить), arıtdamax (чистый), aşırmax (разнести), çağırmax (говорить, рассказывать), qafsamax (захватить), sinməẋ (укрываться), somutmax (замереть), qanıx (кровожадный, бешеная [собака]), düẋçə(конусообразная пряжа, снятая, с прялки), döşürməẋ (собирать), səyriməẋ (кудахтать)

Примеры

Известные носители 

 Ашуг Хусейн Шамкирли (1811—1891) — ашуг и поэт XIX века.
 Яхья-бек Дильгам (1830—1865) — ашуг и поэт XIX века.
 Мухаммед Джафар Мискин (род. XIX) — поэт и сатирик XIX века.
 Гачаг Гюлсюм (1861—1962) — гачаг, народная героиня.
 Ашуг Гасым (1867—1919) — ашуг и поэт XIX века.
 Хаджи Молла Ахмед Нурузаде (1881—1930) — член фракции «Ахрар» парламента  Азербайджанской Демократической Республики, борец против советской оккупации Азербайджана.
 Ахмед Джавад (1892—1937) — поэт, писатель, переводчик, журналист, автор гимна Азербайджана. Один из передовых представителей романтизма и реализма в азербайджанской литературе в 1920-1930-х годах.
 Вели Хулуфлу (1894—1937) — писатель, литературовед, востоковед, фольклорист, филолог, тюрколог, лингвист, публицист, профессор (1931), член Союза писателей с 1934 года.
 Гюльхар Гасанова (1918—2005) — оперная певица (сопрано), народная артистка Азербайджанской ССР (1982).
 Рустам Алиев (1929—1994) — известный востоковед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, почетный доктор Гарвардского университета.
 Фарман Салманов (1931—2007) — геолог-нефтяник, один из первооткрывателей сибирской нефти, первый заместитель министра геологии СССР (1987—1991), доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда (1966), Заслуженный геолог РСФСР (1988), член-корреспондент РАН (1991).
 Гариб Муршудов (род. 1962) — профессор лаборатории структурной биологии химического факультета Йоркского университета Великобритании. Заслуженный деятель науки Азербайджана.

Примечания

Литература 

 
 

Диалекты азербайджанского языка
Языки и диалекты по алфавиту